1.B Hrvatsku ligu, drugi rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za muškarce za sezonu 2009./10., u kojem je sudjelovalo deset klubova, je osvojila momčad Opatije.

Ljestvica

Poveznice 
 1.A liga 2009./10.
 Kup Hrvatske 2009.

Izvori 
 hou.hr, 1.B liga seniori 2009./10., pristupljeno 8. kolovoza 2014.
 Hrvatki odbojkaški savez, Završni bilten sezone 2009./10. 

2009-10